Glàdkovo (Perm), localitat del territori de Perm, a Rússia
 Glàdkovo (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia